Tai’an oder Taian steht für:

 Tai’an (Anshan) (台安县), einen Kreis der Stadt Anshan der Provinz Liaoning in der Volksrepublik China
 Tai’an (Shandong) (泰安市), eine bezirksfreie Stadt der Provinz Shandong in der Volksrepublik China
 Tai’an (Miaoli) (泰安鄉), eine Gemeinde im Landkreis Miaoli der Republik China auf Taiwan
 Tai’an  (Guangling) (泰安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guangling in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Tai’an (Tongnan) (太安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongnan der chinesischen Stadt Chongqing
 Tai’an (Wanzhou) (太安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wanzhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Tai’an (Yijun) (太安镇), Großgemeinde im Kreis Yijun in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tai’an (Zhongjiang) (太安镇), Großgemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tai’an (Dongxing) (太安乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Dongxing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tai’an (Yulong) (太安乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tai’an (Yushu) (太安乡), eine Gemeinde in der Stadt Yushu in der chinesischen Provinz Jilin
 Tai’an (Jiangyang) (泰安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tai’an (Xi’an) (太安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xi’an in der chinesischen Provinz Jilin

sowie:
 Taian (Teehaus), das Teehaus Sen no Rikyus bei Myokian in der Nähe von Kyōto